Heli ist
 die Kurzform für Helikopter, siehe Hubschrauber
 ein weiblicher Vorname, siehe Heli (Vorname)

Heli ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Heli (1924–2006), norwegischer Schriftsteller und Aktivist

Heli ist des Weiteren:
 die umgangssprachliche Kurzform des Namens der Stadt Hessisch Lichtenau
 neben  Heliradio eine Wortmarke bzw. Kurzform des Namens eines Radioherstellers der HiFi-Klasse in der DDR, siehe  Gerätebau Hempel „Heliradio“
 der Titel eines Filmdramas von Amat Escalante, siehe Heli (Film)
 der Name von HELI – Flugrettung Südtirol
 der Name der Firma HeLi Heerdt-Lingler, siehe Walter Heerdt#Gründer und Geschäftsführer der HeLi (Heerdt-Lingler)

Siehe auch:
 Hely

Abkürzung